Села:
 Вишнева - село в Балаклійському районі Харківської області

 Вишнева - вулиця у Львові